Die 221. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  221. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  221. Infanterie-Division (Wehrmacht), später 221. Sicherungs-Division
  221ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  221. Division (Japanisches Kaiserreich), Tarnname Tenryū-heidan (, „Tenryū-Division“)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern